Левоча — топоним:
 Левоча — село в Хвойнинском районе Новгородской области России;
 Левоча — город в Словакии;
 Левоча — район в Словакии.